Le qualificazioni del singolare maschile dell'US Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

 Leonardo Mayer (ultimo turno, Lucky loser)
 Denis Shapovalov (qualificato)
 Alessandro Giannessi (spostato al tabellone principale)
 Serhij Stachovs'kyj (ultimo turno)
 Marco Cecchinato (primo turno)
 Michail Kukuškin (qualificato)
 Aleksandr Bublik (primo turno)
 Peter Gojowczyk (ultimo turno)
 Cedrik-Marcel Stebe (qualificato)
 Facundo Bagnis (secondo turno, ritirato)
 Casper Ruud (secondo turno)
 Filip Krajinović (secondo turno)
 Renzo Olivo (secondo turno)
 Nicolas Mahut (qualificato)
 Lukáš Lacko (ultimo turno, Lucky loser)
 Quentin Halys (primo turno)

<li>  Jahor Herasimaŭ (secondo turno)
<li>  Maximilian Marterer (qualificato)
<li>  Pedro Sousa (primo turno)
<li>  Peter Polansky (ultimo turno)
<li>  Nicolás Jarry (secondo turno)
<li>  Gō Soeda (ultimo turno)
<li>  Sebastian Ofner (primo turno)
<li>  Yannick Hanfmann (secondo turno)
<li>  Gerald Melzer (primo turno)
<li>  Matthew Ebden (primo turno)
<li>  Radu Albot (qualificato)
<li>  Matteo Berrettini (secondo turno)
<li>  Stefan Kozlov (primo turno)
<li>  Stefano Travaglia (qualificato)
<li>  Michael Mmoh (ultimo turno)
<li>  Kenny de Schepper (primo turno)

Qualificati 

 Maximilian Marterer
 Denis Shapovalov
 Radu Albot
 Václav Šafránek
 JC Aragone
 Michail Kukuškin
 Cameron Norrie
 Stefano Travaglia

<li>  Cedrik-Marcel Stebe
<li> Adrián Menéndez Maceiras
<li> Vincent Millot
<li> John-Patrick Smith
<li> Evan King
<li> Nicolas Mahut
<li> Darian King
<li> Tim Smyczek

Lucky loser 

  Leonardo Mayer

<li>  Lukáš Lacko

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2017